Silence puede referirse a:
Silence (álbum de Sonata Arctica) (2001), el segundo álbum de larga duración por banda de Power metal finlandesa Sonata Arctica. 
Silence (película) (2016), una película estadounidense de drama histórico, dirigida por Martin Scorsese y escrita por Jay Cocks.